Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres A et T.

Codes 
 .at, Autriche (domaine national de premier niveau)
 AT, Autriche (ISO 3166-1 alpha-2)
 AT, Anguilla (Organisation météorologique mondiale)
 AT, îles Ashmore et Cartier (FIPS 10-4)
 AT, Royal Air Maroc (code AITA)

Sigles et abréviations 
 AT, Aïn Témouchent, ville algérienne.
 at, atmosphère technique.
 aT, attotesla.
 At, ampère-tour, ancienne unité MKS de force magnétomotrice, remplacé par l'unité SI ampère (A).
 At, symbole de l'astate.
 AT, Aarne-Thompson, dans le domaine de la folkloristique, et plus précisément des contes populaires (aussi sous la forme AaTh).
 AT, analyse transactionnelle.
 AT, Ancien Testament.
 AT, arrêt de travail ou accident du travail.
 AT, alarme technique.
 AT, activités transverses.
 AT, avis technique, document validant la qualité technique d'un procédé constructif.
 AT, Algérie Télécom.
 AT, action transfert.
 AT, appel à textes.

Autres sens 
 at, préposition anglaise signifiant généralement « à » ; également nom anglais de l'arobase « @ »
 at, commande Unix permettant de définir des tâches à exécuter à une heure précise
 at, commande permettant de planifier une tâche sur un système Windows
 AT, il s'agit d'un bus (16 bits) présent dans les ordinateurs PC/AT
 AT, format de carte-mère informatique
 Dans la série télévisée Stargate, AT désigne le symbole d'origine de la porte des étoiles situé sur la terre, et représente un triangle sans base avec un rond au sommet (symbolisant une pyramide avec le soleil levant)
 commandes AT (ou Commandes Hayes), un langage informatique pour piloter les modems

hu:IBM-kompatibilis PC#Az AT szabvány